Редриково — название нескольких населённых пунктов:
 Редриково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Редриково — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Редриково — деревня в Кимрском районе Тверской области.